Anne Lise Herland (1946) – lunghista norvegese 
 Doug Herland (1951-1991) – canottiere statunitense
 Emma Herland (1855-1947) – pittrice francese
 Hanne Nabintu Herland (1966) – scrittrice norvegese
 Hugh Herland (1330-1411) – architetto e artigiano inglese
 Sigmund Herland (1865-1954) – scacchista e compositore romeno